Chimo bezeichnet:

 Chimo (Automarke), ehemalige kanadische Automarke

 Chimo (Musik), Marsch und Hymne der mehrtägigen Fiestas Moros i Cristians in Ontinyent
 Fort Chimo, die frühere Bezeichnung von Kuujjuaq, Inuit-Siedlung

 Chimo ist das Pseudonym eines unbekannten französischen Schriftstellers, Autor u. a. des verfilmten Romans "Lila sagt" (Regie: Ziad Doueiri, 2004)